

Cinema 
 The Chase – film del 1913 diretto da Allan Dwan
 Incatenata (The Chase) – film del 1946 diretto da Arthur Ripley
 La caccia (The Chase) – film del 1966 diretto da Arthur Penn
 The Chase (The Chase) – film del 1991 diretto da Paul Wendkos
 Sesso e fuga con l'ostaggio (The Chase) – film del 1994 diretto da Adam Rifkin

Musica 
 The Chase – album di Garth Brooks del 1992
 The Chase – album dei Wolfstone del 1992
 The Chase – album di Marit Larsen del 2008
 The Chase! – album di Gene Ammons e Dexter Gordon del 1971
 The Chase – singolo di Sohn del 2014

Televisione 
Il segreto della vita (The Chase) – episodio della sesta stagione di Star Trek: The Next Generation
The Chase – game show britannico
The Chase – game show statunitense, adattamento del britannico